Бобу́ркин

 Бобуркин (фамилия) — русская фамилия.
 Бобуркин (хутор) — хутор в Городищенском районе Волгоградской области.